Heka puede referirse a:

 Heka, el poder de la magia o la deificación de la misma en la mitología egipcia.
 Heka, cayado que llevaban los faraones como símbolo real junto con el flagelo nejej.
 Heka, también conocida como Meissa o Raselgeuse, es una estrella de la constelación de Orión.
 Heka, núcleo de la familia de microprocesadores AMD Phenom II, del fabricante AMD.